Ez a szócikk tartalmazza a 2020-as Australian Open női páros mérkőzéseit.

A címvédő az ausztrál Samantha Stosur és a kínai Csang Suaj párosa volt, akik azonban ebben az évben nem együtt indultak. Már az olimpiára gondolva Stosur párja az ausztrál Ellen Perez volt, míg Csang Suaj a kínai Peng Suaj párjaként vett részt az idei tornán. Ebben az évben Samantha Stosur és Csang Suaj párosa is az első fordulóban esett ki.

A női párosok versenyén két magyar kapott lehetőséget az indulásra. Babos Tímea a francia Kristina Mladenovic párjaként 2018-ban már megszerezte a trófeát, és ebben az évben a 2019-es döntőben elszenvedett vereségen igyekeztek javítani. Stollár Fanny párosban először indul az Australian Openen, párja az ukrán Dajana Jasztremszka volt, és az első körben estek ki.

A győzelmet 2018 után ismét Babos Tímea és Kristina Mladenovic párosa szerezte meg, miután a döntőben 6–2, 6–1 arányban legyőzték az első kiemelt tajvani Hszie Su-vej és a cseh Barbora Strýcová párosát. Ezzel Babos Tímea a harmadik, Kristina Mladenovic a negyedik páros Grand Sam-tornagyőzelmét szerezte.

Kiemelések

Sorsolási tábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
 Sorsolási tábla az eredményekkel

N2